Суперкубок Хорватії з футболу 2002  — 4-й розіграш турніру. Матч відбувся 20 липня 2002 року між чемпіоном Хорватії Загребом та володарем кубка Хорватії Динамо (Загреб).

Матч

Деталі

Посилання 
 Суперкубок Хорватії на rsssf 

2002
Хорватія
2002 у хорватському спорті